Kapital (von , zu lateinisch ) steht für:

 Kapital, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Größe
 Kapital (Marxismus), Begriff der marxistischen Theorie
 Das Kapital, Hauptwerk von Karl Marx
 Kapitalband, das Bändchen zwischen Buchrücken und Buchblock
 Kapital, Album der Band Laibach

Siehe auch:

 Capital
 Capitalis
 Kapitälchen
 Kapitalverbrechen